Paragon (diamant), een beroemde diamant van 137.82 karaat, eigendom van The Graff Diamond Co. of London
 New Paragon: een motorfietsenmerk
 Paragon (schip): een Levend Schip uit de boeken van Robin Hobb
 Paragon (spel), een multispeler computerspel
 Paragon (Indiana), een dorp in de VS